Не следует путать со 2-й кавалерийской дивизией, сформированной в 1833 г. и расформированной в 1875 г.

2-я кавалерийская дивизия — кавалерийское соединение в составе Русской императорской армии. Штаб дивизии: Сувалки. Входила во 2-й армейский корпус.

История дивизии

Формирование 
Сформирована 27 июля 1875 года в ходе в общей реорганизации кавалерии в составе двух бригад (по 2 полка в каждой): 2-я бригада 1-й кавалерийской дивизии дополнена донским казачьим полком, переформирована и названа 2-й кавалерийской дивизией. 19 февраля 1877 года включена в состав вновь сформированного II армейского корпуса и расквартирована в Виленском военном округе.
 1875—1918 — 2-я кавалерийская дивизия

Боевые действия 
Дивизия — активный участник Первой мировой войны. В августе 1914 г. действовала в ходе Восточно-Прусской операции. Весной 1915 г. активно участвовала в манёвренных боевых действиях на территории Прибалтики. Участница Митаво-Шавельской операции в июле-начале августа 1915 г.

Состав дивизии 

 1-я бригада (Сувалки)
 2-й лейб-драгунский Псковский Е. И. В. Государыни Императрицы Марии Феодоровны полк
 2-й лейб-уланский Курляндский Императора Александра II полк
 2-я бригада (Сувалки)
 2-й лейб-гусарский Павлоградский Императора Александра III полк
 2-й Донской казачий Е. И. В. Наследника Цесаревича полк
 2-й конно-артиллерийский дивизион (Сувалки)

Командование дивизии

Начальники дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира. Должности начальника дивизии соответствовал чин генерал-лейтенанта. Лица, назначаемые на этот пост в чине генерал-майора, оставались командующими до момента своего производства в генерал-лейтенанты).
 27.07.1875—06.05.1884 — генерал-майор (с 16.04.1878 генерал-лейтенант) Баумгартен, Константин Ермолаевич
 06.05.1884—19.04.1892 — генерал-майор Свиты (с 30.08.1886 генерал-лейтенант) барон Мейендорф, Феофил Егорович
 22.04.1892—08.03.1897 — генерал-майор (с 14.11.1894 генерал-лейтенант) генерал-лейтенант барон Оффенберг, Александр Фёдорович
 18.03.1897—23.06.1899 — генерал-майор (с 06.12.1898 генерал-лейтенант) Баженов, Пётр Николаевич
 30.06.1899—20.11.1901 — генерал-майор (с 01.01.1901 генерал-лейтенант) Плеве, Павел Адамович
 30.01.1902—31.03.1905 — генерал-майор (с 30.01.1902 генерал-лейтенант) Дубенский, Александр Николаевич
 11.04.1905—12.02.1907 — генерал-майор (с 06.12.1905 генерал-лейтенант) Гульковский, Николай Николаевич
 08.03.1907—02.01.1914 — генерал-майор (с 22.04.1907 генерал-лейтенант) Цуриков, Афанасий Андреевич
 16.01.1914—22.07.1914 — генерал-лейтенант Нахичеванский, Гусейн Хан
 18.10.1914—18.04.1917 — генерал-лейтенант князь Трубецкой, Георгий Иванович
 18.04.1917—хх.хх.хххх — командующий генерал-майор Княжевич, Дмитрий Максимович

Начальники штаба дивизии 
 27.07.1875—хх.хх.1876 — полковник Тукмачев, Пётр Петрович
 03.12.1876—19.06.1877 — полковник Повало-Швейковский, Александр Николаевич
 14.07.1877—хх.хх.1877 — полковник Костенко, Юрий Фёдорович
 06.11.1877—21.05.1886 — полковник Гек, Андрей Константинович
 26.03.1887—10.03.1889 — полковник Швембергер, Иосиф Фёдорович
 10.03.1889—15.04.1890 — полковник Аврамов, Владимир Александрович
 19.04.1890—07.01.1891 — полковник Литвинов, Александр Иванович
 07.01.1891—27.02.1891 — полковник Михайлов, Николай Григорьевич
 27.02.1891—20.12.1892 — полковник Бобырь, Николай Павлович
 26.01.1893—20.11.1895 — полковник Попов, Иван Васильевич
 27.11.1895—29.02.1896 — полковник Угрюмов, Андрей Александрович
 18.03.1896—17.08.1896 — полковник Эйхгольц, Александр Рудольфович
 04.09.1896—27.03.1898 — полковник Олохов, Владимир Аполлонович
 27.03.1898—25.02.1899 — полковник Некрасов, Михаил Михайлович
 20.03.1899—04.06.1902 — полковник князь Бегильдеев, Константин Сергеевич
 20.07.1902—19.10.1904 — полковник Володченко, Николай Герасимович
 30.12.1904—23.02.1907 — полковник Джонсон, Герберт Георгиевич
 12.03.1907—23.07.1908 — полковник Поливанов, Николай Дмитриевич
 02.08.1908—13.10.1908 — полковник Федотов, Александр Ипполитович
 21.10.1908—09.07.1912 — полковник Сенча, Владимир Иванович
 11.07.1912—25.03.1913 — полковник Степанов, Николай Александрович
 25.03.1913—22.08.1914 — полковник Чеснаков, Пётр Владимирович
 22.08.1914—02.12.1915 — врид полковник Готовский, Владимир Николаевич
 15.01.1916—18.01.1917 — полковник Чеснаков, Пётр Владимирович
 02.04.1917—12.05.1917 — генерал-майор Гончаренко, Георгий Иванович
 20.05.1917—хх.хх.хххх — подполковник Чайковский, Дмитрий Леонидович

Командиры 1-й бригады 
 27.07.1875—хх.хх.1876 — генерал-майор Свиты Лерхе, Мориц Густавович
 хх.хх.1876—после 01.11.1880 — генерал-майор Коссинский, Фёдор Дмитриевич
 15.12.1880—16.06.1890 — генерал-майор Кельнер, Александр Александрович
 16.06.1890—13.07.1890 — генерал-майор Жанбеков, Жандемир
 13.07.1890—07.06.1895 — генерал-майор Ильин, Николай Фёдорович
 17.06.1895—24.05.1896 — генерал-майор Головачев, Дмитрий Николаевич
 03.06.1896—10.11.1899 — генерал-майор Амбразанцев, Александр Сергеевич
 16.12.1899—08.03.1907 — генерал-майор Папа-Афанасопуло, Николай Георгиевич
 21.03.1907—26.03.1907 — генерал-майор Жилин, Николай Сергеевич
 12.04.1908—04.08.1908 — генерал-майор Ванновский, Глеб Максимилианович
 11.09.1908—22.07.1914 — генерал-майор Леонтович, Евгений Александрович
 11.10.1914—18.05.1915 — генерал-майор Орановский, Николай Алоизиевич
 24.06.1915—29.02.1916 — генерал-майор Махов, Михаил Михайлович
 25.03.1916—хх.хх.хххх — полковник (с 21.12.1916 генерал-майор) Павлищев, Павел Николаевич

Командиры 2-й бригады 
 27.07.1875—29.12.1876 — генерал-майор Рахубович, Александр Романович
 05.02.1877— хх.хх.1878 — генерал-майор барон фон дер Остен-Сакен, Иоганн-Отто-Карл Фридрихович
 10.10.1877—01.03.1878 — генерал-майор Толстой, Алексей Владимирович (временно?)
 хх.хх.1878—хх.05.1881 — генерал-майор Загряжский, Иван Александрович
 05.05.1881—хх.хх.1885 — генерал-майор Гловацкий, Михаил Фёдорович
 13.03.1885—11.03.1886 — генерал-майор Вольф, Оттон Осипович
 10.04.1886—30.07.1890 — генерал-майор Ильин, Николай Федорович
 30.07.1890—хх.хх.1891 — генерал-майор Жанбеков, Жандемир
 06.09.1891—15.04.1893 — генерал-майор Палицын, Владимир Алексеевич
 25.04.1893—28.12.1896 — генерал-майор Значко-Яворский, Андрей Петрович
 28.12.1896—23.12.1901 — генерал-майор Кардашевский, Виктор Игнатьевич
 25.01.1902—15.06.1907 — генерал-майор Плешков, Михаил Михайлович
 15.06.1907—23.12.1911 — генерал-майор Лео, Николай Николаевич
 25.01.1912—15.08.1914 — генерал-майор Чоглоков, Григорий Иванович
 28.10.1914—06.10.1915 — генерал-майор князь Карагеоргиевич, Арсений Александрович
 10.11.1915—21.12.1915 — командующий полковник Агапеев, Владимир Петрович
 01.01.1916—26.05.1917 — полковник (с 11.05.1916 генерал-майор) Юрьев, Владимир Петрович
 25.07.1917—хх.хх.хххх — генерал-майор Чевакинский, Дмитрий Евграфович

Командиры 2-го конно-артиллерийского дивизиона 
Дивизион сформирован в 1895 г.
 06.05.1895—13.11.1895 — полковник Уткевич, Александр Владимирович
 27.11.1895—25.06.1897 — полковник Кузьмин-Короваев, Дмитрий Дмитриевич
 25.06.1897—07.05.1903 — полковник Декинлейн, Константин Михайлович
 19.05.1903—21.11.1907 — полковник Развадовский, Дмитрий Александрович
 22.11.1907—26.05.1909 — полковник Милович, Дмитрий Яковлевич
 26.05.1909—31.08.1910 — полковник Берг, Михаил Леонтьевич
 31.08.1910—28.11.1913 — полковник Кивекэс, Карл-Эдуард Карлович
 28.11.1913—10.10.1916 — полковник Шефтельзон, Александр Дмитриевич
 31.10.1916—05.09.1917 — полковник Бурков, Пётр Леонидович
 05.09.1917—хх.хх.хххх — полковник Бабанин, Пётр Иоасафович

Примечания

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru
 Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель. Том 2. 2006

Кавалерийские дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1875 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году